

Geografia 
 Agger – affluente del fiume tedesco Sieg
 Agger – comune danese
 Agger – quartiere della città tedesca di Lohmar

Persone 
 Knud Agger (1895-1973) – pittore danese
 Daniel Agger (1984 – vivente) – calciatore danese
 Nicolaj Agger (1988 – vivente) – calciatore danese
 Poul Agger (1936 – vivente) – pittore e scultore danese

Altro 
 Agger – terrapieno difensivo ottenuto con lo scavo di un fossato esterno (dal latino agger, terrapieno)
 Agger Tarquinii o solo Agger – tratto delle mura serviane di Roma